Влади́мир Ива́нович Бала́кший (род. 28 августа 1945, Звенигород, Московская область) — советский и российский физик, специалист в области теории колебаний, оптоэлектроники, акустооптики. Доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики колебаний . Индекс Хирша — 18.

Биография 
Родился 28 августа 1945 г. в Звенигороде Московской области.

В 1968 г. с отличием окончил физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова;

В 1971 г. после окончания аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию «Ультразвуковые методы сканирования света», стал сотрудником физического факультета МГУ.

С 1989 г. доцент по кафедре физики колебаний.

C 1992 г. член Ученого Совета физического факультета МГУ.

В 2000 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Акустооптический эффект и его применение в системах оптической обработки информации»;

C 2009 г. заместитель председателя Диссертационного Совета Д 501.001.67.

С 2013 года профессор кафедры физики колебаний.

Подготовил 20 кандидатов физико-математических наук.

Научные интересы 
Акусто- и электрооптика, голография, оптическая обработка информации и адаптивная оптика.

Работы по грантам 
 Научный руководитель проекта РФФИ N 08-07-00498 «Разработка принципов функционирования и создание устройств нового поколения на основе акустооптического эффекта для спектральной, поляризационной и пространственной фильтрации оптических сигналов в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра» (2008—2010 гг.).
 Исполнитель проекта РФФИ N 06-07-89309 «Разработка новых принципов акустооптического спектрального мультиплексирования, разделения и коммутации лазерных каналов информационных и телекоммуникационных систем» (2006—2008 гг.).
 Исполнитель проекта РФФИ N 07-02-12238 «Исследование новых методов создания адаптивных акустооптических пространственно-дисперсионных сред и разработка аппаратуры управления излучением фемтосекундных лазеров на их основе» (2007—2008 гг.).
 Исполнитель проекта Министерства образования и науки N РНП 2.1.2.8698 «Разработка новых принципов и создание приборной базы спектрального мультиплексирования, разделения и коммутации лазерных каналов на основе акустооптического эффекта для телекоммуникационных систем нового поколения» (2006—2007 гг.).
 Исполнитель проекта РФФИ N 02-07-90448 «Создание в сети Интернет информационно-вычислительного комплекса „Акустооптика“ для расчета характеристик акустооптического эффекта и оптимизации параметров акустооптических устройств» (2002—2004 гг.).
 Исполнитель проекта CRDF N RUP1-1663-MO-06 (2005—2009 гг.).
 Научный руководитель научно-исследовательской работы по теме «Акустооптическая и оптоэлектронная обработка информации» (Номер госрегистрации: № 01200108663).

Преподавание 
Читает курс лекций на радиофизическом отделении физического факультета МГУ.

Публикации 
Автор и соавтор более 250 работ в российских и зарубежных журналах, в том числе 7 монографий, 20 авторских свидетельств на изобретения.

 
 
 
 Парыгин В. Н., Балакший В. И., Волошинов В. Б. Электрооптика, акустооптика и оптическая обработка информации на кафедре физики колебаний МГУ, — Радиотехника и электроника, 2001, т. 46, № 7, С. 775—792.

Награды 
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1995)
 Медаль ВДНХ за экспериментальную установку «Ультразвуковой дефлектор инфракрасного диапазона»

Ссылки 
 Профиль на сайте кафедры физики колебаний
 
 Сотрудники 
 Научные работы в системе ИСТИНА МГУ
 Перечень публикаций в РИНЦ
 Профиль в SPIE

Примечания 

Физики СССР
Физики России
Физики по алфавиту
Выпускники физического факультета МГУ
Преподаватели физического факультета МГУ
Профессора МГУ
Награждённые медалью «В память 850-летия Москвы»
Награждённые медалями ВДНХ СССР